Ueda kan syfta på:
Ueda, Nagano – en stad i Nagano prefektur, Japan
Noboru Ueda (1967–), en japansk roadracingförare.